Franciaország
Bressolles, település Ain megyében
Bressolles, település Allier megyében